Horvátország
Vrbnik falu és község Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Vrbnik falu Biskupija községben, Šibenik-Knin megyében